Salmeggia ist der Familienname folgender Personen:

 Chiara Salmeggia, italienische Malerin
 Enea Salmeggia (* um 1565; † 1626), italienischer Maler